Maiorescu:
Titu Liviu Maiorescu
Università Titu Maiorescu